Gordon Dunster (1961. május 19. –?) ausztrál nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
A küldési gyakorlat szerint rendszeres partbírói tevékenységet is végzett. 1993-ban a FIFA JB felkérte a nemzeti labdarúgó-szövetségeket, hogy alakítsák meg az önálló asszisztensi (partbírói) keretet. Ezzel az intézkedéssel szétválasztották a mérkőzésvezetői és asszisztensi (megnövekedett feladatok) tevékenységet. Az I. Liga játékvezetőjeként 2006-ban vonult vissza.

Nemzetközi partbíráskodás 
Az Ausztrál labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1992-től tartotta nyilván asszisztensi keretében. A FIFA JB központi nyelvei közül a angolt beszéli. Több válogatott és nemzetközi klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2006-ban vonult vissza.

Labdarúgó-világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Amerikai Egyesült Államokba a XV., az 1994-es labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Ez volt az első labdarúgó-világbajnokság, ahol külön tevékenykedtek a játékvezetők és a segítő partbírók. A partbírók még nem kapcsolódtak szorosan a delegált nemzeti, nemzetközi játékvezetőjükhöz. A FIFA JB három alkalommal Eugene Brazzale asszisztens társával együtt küldte a működő játékvezető segítőjének. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 6.

1994-es labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Olimpiai játékok
Az 1992. évi nyári olimpiai játékok labdarúgó tornáján a FIFA JB bírói szolgálatra alkalmazta. Az 1994-es labdarúgó-világbajnokság előtti, önálló asszisztensi szolgálat főpróbája volt.

1992. évi nyári olimpiai játékok

Források 
 
 
 

1961-ben született személyek
Élő személyek
Ausztrál labdarúgó-játékvezetők